Домброви́це () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кутновский повят, Лодзинское воеводство. Население — 2121 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Аугустополь
 Бабы
 Домбровице
 Лилиополь
 Марёполь
 Острувки
 Витава
 Згуже
 Жаковец

Прочие поселения 
 Бабы-Товажиство
 Целебужина
 Дзялы
 Дзенгост
 Ивины
 Лоевка
 Майданы
 Пётрово
 Розополь

Соседние гмины 
 Гмина Ходеч
 Гмина Ходув
 Гмина Кросневице
 Гмина Нове-Островы
 Гмина Пшедеч

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства